Иосафа́та Гордаше́вская (в миру — Михали́на (Михайли́на) Гордашевская;  Львов (в то время — Австро-Венгрия) — , Кристинополь (ныне — Червоноград, Львовская область, Украина)) — блаженная римско-католической церкви, основательница католической женской конгрегации «Сестры Служительницы Пренепорочной Девы Марии».

Биография 

В 1887 году поступила в женский греко-католический монастырь, взяв себе имя Иосафата в честь святого Украинской греко-католической церкви Иосафата Кунцевича.

В 1892 году основывает женскую монашескую конгрегацию «Сёстры-служительницы Непорочной Девы Марии». В это же время заболевает туберкулёзом костей, но не оставляет формирование конгрегации, основывая новые монастыри и многочисленные религиозные учреждения, одновременно заботясь о больных и нуждающихся.

Прославление 
27 июня 2001 года римский папа Иоанн Павел II провозгласил её блаженной во время своего визита на Украину.

Ссылки 
 Биография блаженной Иосафаты Гордашевской
 Индекс святых

Католические святые
Католические блаженные
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Святые Украины